Чемпионат Европы по фигурному катанию 1995 года проходил в Дортмунде (Германия). Чемпионат проводился в категориях мужское одиночное катание, женское одиночное фигурное катание, парное катание и в спортивных танцах на льду.

У мужчин золотую медаль завоевал представитель России Илья Кулик. У женщин победила представительница Франции Сурия Бонали. Среди пар победу одержали представители Германии Манди Вётцель и Инго Штойер, в танцах чемпионами Европы стали представители Финляндии Сусанна Рахкамо и Петри Кокко.

Результаты

Мужчины

Женщины 

!
| Ингрида Зенкевичуте || 
 WD = Снялась с соревнования

Пары

Танцы

Ссылки 
 Список призёров чемпионатов Европы (мужчины)
 Список призёров чемпионатов Европы (женщины)
 Список призёров чемпионатов Европы (пары)
 Список призёров чемпионатов Европы (танцы)

Чемпионаты Европы по фигурному катанию
Международные спортивные соревнования в Дортмунде
1995 год в фигурном катании
Европа
Фигурное катание
Спорт в Германии в 1995 году
Чемпионаты Европы в Германии